Reuter är ett tyskt efternamn.

Personer med efternamnet Reuter 

 Andrea Reuter, finlandssvensk filmrecensent

 Bjarne Reuter, dansk författare

 Edzard Reuter, tysk styrelseordförande
 Einar Reuter
 Enzio Reuter
 Ernst Reuter, tysk-västtysk politiker, borgmästare i Västberlin 1948-1953

 Florizel von Reuter
 Fritz Reuter, tysk författare

 Gabriele Reuter
 Georges François Reuter
 Gerhard Reuter
 Gustaf Reuter
 Gösta Reuter

 Johan Henriksson Reuter
 Jonatan Reuter, finlandssvensk professor
 Julio Reuter, finländsk språkvetare

 Katarina Reuter

 Ludwig von Reuter, tysk amiral

 Manuel Reuter, tysk racerförare
 Mikael Reuter, finlandssvensk språkvetare

 Odert Reuter
 Odo Reuter, finländsk entomolog
 Ole Reuter
 Ossian Reuter

 Paul Reuter, tysk baron och grundare av nyhetsbyrån Reuters

 Sara Wennerberg-Reuter, svensk kompositör
 Stefan Reuter, tysk fotbollsspelare
 Suzanne Reuter, svensk skådespelare

 Tom Reuter

 Walter Reuther

 Mikael Reüter

Tyska efternamn